Хильдебрандт ():

Известные носители 
 Хильдебрандт, Грег и Тим — Братья Грег и Тим Хильдебрандт (Грег Хильдебрандт 1939 г. р.; Тим Хильдебрандт 1939—2006) — близнецы-братья, художники-иллюстраторы, работавшие в жанре фэнтези и научной фантастики
 Хильдебрандт, Иоганн Лукас фон — Иоганн Лукас фон Хильдебрандт (Гильдебрандт, нем. Johann Lucas von Hildebrandt; 1668—1745) — известный архитектор эпохи австрийского барокко, военный и придворный инженер
 Хильдебрандт, Марта (1925—2022) — перуанский лингвист и политический деятель, член (1995—2001, 2006—2011) и президент (1999—2000) Конгресса Республики Перу.
 Хильдебрандт, Райнер (1914—2004) — немецкий историк и публицист
 Хильдебрандт, Регина (1941—2001) — немецкий биолог и политик
 Хильдебрандт, Фердинанд Теодор — Фердина́нд Теодо́р Хильдебра́ндт (Гильдебрандт, нем. Ferdinand Theodor Hildebrandt; 1804—1874) — немецкий живописец, мастер дюссельдорфской школы
 Хильдебрандт, Эдуард (1818—1868) — немецкий художник. Профессор Берлинской Академии художеств. Представитель реалистической мюнхенской школы.

См. также 
 Гильдебранд